(1934-), germaniste et linguiste allemand,
  (1951-), historien allemand,
 Marie Madeleine Seebold Molinary (1866-1948), peintre américaine.
 
Patronyme germanique